То́маш Вестени́цкий (; 6 апреля 1996, Топольчани, Словакия) — словацкий футболист, нападающий клуба «ВиОн».

Карьера

Клубная 
Томаш начал заниматься футболом в команде из своего родного города, «Топольчани». В 2007 году он присоединился к юношеской команде «Нитры».

13 сентября 2013 года нападающий дебютировал в чемпионате Словакии, выйдя в стартовом составе на игру со «Спартаком» из Трнавы.

В январе 2014 года Вестеницкий был отдан в аренду сроком на 1,5 года с правом последующего выкупа в молодёжную команду итальянской «Ромы». Летом 2015 года Томаш присоединился к римскому клубу на постоянной основе.

4 августа 2015 нападающий был отдан в аренду в «Модену». Первый матч в Серии B он провёл 18 сентября против «Тернаны». Проведя за полгода 3 матча в чемпионате и 1 в кубке Италии, Вестеницкий возвратился в Рим, и был арендован до лета 2016 года польской «Краковией».

С сборной 
Томаш, выступая за юношескую сборную Словакии (до 17 лет) на чемпионате Европы 2013, стал бронзовым призёром турнира. В октябре 2013 года Вестеницкий принимал участие в играх юношеского чемпионата мира в ОАЭ. В 4 матчах он отличился 5 раз.

Нападающий выступал за юношескую сборную (до 19 лет) в отборочных встречах к Чемпионату Европы 2014 и 2015.

6 сентября 2015 года Томаш провёл первый матч за молодёжную сборную Словакии.

Примечания 

Футболисты Словакии
Игроки сборной Словакии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Нитра»
Игроки ФК «Модена»
Игроки ФК «Краковия»
Игроки ФК «Динамо» Бухарест
Игроки ФК «Ритеряй»
Игроки ФК «ВиОн»